Dölme steht für: 

 Dölme (Ahle), ein Fluss im Solling in Niedersachsen
 Dölme (Bevern), ein Dorf in der Gemeinde Bevern im Landkreis Holzminden in Niedersachsen